Segitz ist der Familienname von:

Johann Segitz (1898–1963), deutscher Politiker (SPD), MdB
Martin Segitz (1853–1927), deutscher Gewerkschaftsführer und Politiker